Кавказ може да се отнася за следните понятия.

Във физическата география:
 Кавказ, планинска система между Черно и Каспийско море с 2 почти успоредни основни хребета:
 Голям Кавказ, планински хребет;
 Западен Кавказ,
 Централен Кавказ,
 Източен Кавказ;
 Малък Кавказ, планински хребет.

В политическата география:
 Кавказ, политико-географски регион на границата между Европа и Азия, обхващащ Кавказките планини и прилежащите райони:
 Северен Кавказ, подрегион на Кавказ, северно от хребета Голям Кавказ:
 Предкавказие;
 Закавказие или Задкавказие, срещано и като Южен Кавказ – подрегион на Кавказ между Голям Кавказ и Малък Кавказ;
 Южен Кавказ, подрегион на Кавказ, южно от хребета Малък Кавказ.

Други понятия:
 Кавказ, пристанище в Керченския пролив в Краснодарски край, Русия;
 „Кавказ“, федерална автомагистрала в Русия;
 „Кавказ“, руско-азербайджански филм от 2007 г.;
 Кавказ, планински хребет в североизточната част на видимата от Земята страна на Луната.